Гросвалдс:
 Гросвалдс, Ольгерт — латвийский искусствовед, общественный и государственный деятель.
 Гросвалдс, Фридрих — латвийский и российский юрист, общественный и государственный деятель.
 Гросвалдс, Язепс (24 апреля 1891 — 1 февраля 1920) — латвийский художник.